Die Estoril Open 2005 waren ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Oeiras. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 23. April bis 1. Mai 2005 statt.

Im Einzel gewann Lucie Šafářová gegen Li Na mit 64:7, 6:4 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Li Ting / Sun Tiantian mit 6:3 und 6:1 gegen Michaëlla Krajicek / Henrieta Nagyová.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Estoril Open 2005 fand vom 23. bis 25. April 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Oeiras